Екс може да се отнася до следните понятия:

 Екс ан Прованс, град във Франция;
 Екс, американска пънк група
 Екс, река в Англия, на която е разположен град Ексетър